Burda může být:

jiný význam
 Burda Style – původně německý, nyní mezinárodní módní časopis, založený Aenne Burdovou
 Burda (pohoří) – plošně nejmenší geomorfologický celek na Slovensku
 Burda (horské sedlo) – slovenské horské sedlo ve Veporských vrších
 Burda Praha – vydavatelství časopisů

příjmení osob
 Aenne Burdová (1909–2005) – německá vydavatelka a podnikatelka
 Anna Burdová (* 1985) – česká publicistka, spisovatelka a copywriterka
 Hynek Burda (* 1952) – český zoolog
 Josef Burda (1893–1946) – významný člen protektorátní Vlajky
 Josef Burda (voják) (1895–?) – československý legionář, důstojník a odbojář
 Karel Burda (* 1936) – český politik ODS
 Michaela Burdová (* 1989) – česká spisovatelka
 Oldřich Burda (1924–1988) – československý politik, poúnorový poslanec KSČ, ředitel čs. vojenské rozvědky
 Petr Burda (* 1978) – český basketbalista
 Pravoslav Burda (* 1948) – český hokejista
 Radek Burda (* 1964) – český fotograf
 Roman Burda (* 1966) – český fotograf
 Vani Burda (1875–1949) – albánský fotograf
 Václav Burda (1973–2018) – český hokejista
 Vladimír Burda (1934–1970) – český překladatel, publicista, kritik a básník